Columbia Records steht für:

 Columbia Records, US-amerikanisches Plattenlabel, bis 1991 „CBS Records“
 Columbia Records, britisches Plattenlabel der Columbia Graphophone Company, zuletzt von EMI betrieben
 Columbia Records, japanisches Plattenlabel, siehe Nippon Columbia